Osoby o nazwisku Czachórski:
 Witold Czachórski (1915–1995) – polski prawnik, nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych
 Władysław Czachórski (1850–1911) – polski malarz akademicki